Безголо́совский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр — село Безголосово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 629 человек, в том числе 301 мужчина и 328 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Безголосово.

Археология и генетика 
В 4 км к северо-востоку центра села Безголосово находится памятник бронзового века Берёзовая Лука, исследованный Алейской археологической экспедицией в 1997–2007 годах. МтДНК трёх младенцев с поселения елунинской культуры Берёзовая Лука относилась к восточно-евразийским вариантам, в частности — к митохондриальной гаплогруппе А.

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края